Mit Stand März 2023 werden in Taiwan an einen Standort 2 Reaktorblöcke betrieben; 4 Blöcke wurden bereits endgültig stillgelegt. Der erste kommerziell genutzte Reaktorblock ging 1978 in Betrieb. 2021 hatte die Kernenergie in Taiwan einen Anteil von 10,8 Prozent an der Gesamtstromerzeugung.

Karte

Tabelle 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapse sortable" style="margin:0;
|+Liste der Kernkraftwerke in Taiwan (Quelle: IAEA, Stand: November 2022)
|- style="background-color:#FFDEAD;"
!style="width:11%;"| Name
!style="width:04%;"| Block
!style="width:04%;"| Reaktortyp
!style="width:08%;"| Modell
!style="width:08%;"| Status
!style="width:07%;"| Netto-leistungin MWe(Design)
!style="width:07%;"| Brutto-leistungin MWe
!style="width:07%;"| Therm.Leistungin MWt
!style="width:08%;"| Baubeginn
!style="width:08%;"| ErsteKritikalität
!style="width:08%;"| Erste Netzsyn-chronisation
!style="width:08%;"| Kommer-zieller Betrieb(geplant)
!style="width:08%;"| Abschal-tung(geplant)
!style="width:04%;"| Einspeisungin TWh
|-
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Chin Shan ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-4 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 604 ||style="text-align:right"| 636 ||style="text-align:right"| 1840 || || || || || ||style="text-align:right"| 155,05
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-4 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 604 ||style="text-align:right"| 636 ||style="text-align:right"| 1840 || || || || || ||style="text-align:right"| 167,36
|-style="background:#f0f0f0;"
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Kuosheng ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-6 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 985 (948) ||style="text-align:right"| 985 ||style="text-align:right"| 2894 || || || || || ||style="text-align:right"| 270.95
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-6 ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 985 ||style="text-align:right"| 985 ||style="text-align:right"| 2894 || || || || || ||style="text-align:right"| 256.83
|-
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Lungmen ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| ABWR ||style="text-align:center"| Eingestellt ||style="text-align:right"| 1300 ||style="text-align:right"| 1350 ||style="text-align:right"| – || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| ABWR ||style="text-align:center"| Eingestellt ||style="text-align:right"| 1300 ||style="text-align:right"| 1350 ||style="text-align:right"| – || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-style="background:#f0f0f0;"
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Maanshan ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| WH 3LP ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 936 ||style="text-align:right"| 951 ||style="text-align:right"| 2822 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 246.88
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| WH 3LP ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 938 ||style="text-align:right"| 952 ||style="text-align:right"| 2822 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 248.39
|}

Siehe auch 
 Kernenergie in Taiwan
 Liste der Kernkraftwerke in Asien
 Liste von Kraftwerken in Taiwan

Einzelnachweise 

Taiwan
!